Isolation (aislamiento en idioma inglés) puede hacer referencia a:

 Isolation, canción de John Lennon que aparece en su primer trabajo discográfico, John Lennon/Plastic Ono Band.
 Isolation, el quinto álbum de estudio de la banda de rock Toto, publicado el 18 de octubre de 1984.
 Isolation, el décimo episodio de la primera temporada de la serie de televisión de humor negro Wilfred. 
 Isolation, el tercer episodio de la cuarta temporada de la serie de televisión de horror post-apocalíptico The Walking Dead.
 Isolation, película de 2015, dirigida por Shane Dax Taylor.
 Isolation, el primer álbum de estudio de la cantante colombiana Kali Uchis, publicado el 6 de abril de 2018.